Eldorado — lenda da América do Sul

Geografia 
Eldorado (Mato Grosso do Sul) — município no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil
Eldorado (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil
Eldorado (Timóteo) — bairro do município de Timóteo
Eldorado do Sul — município no estado do Rio Grande do Sul, Brasil
Eldorado (Juiz de Fora) — bairro do município de Juiz de Fora, Brasil
Eldorado (Misiones) — cidade na província de Misiones, Argentina
Cachoeira do El Dorado — mais alta queda d'água do Brasil com quase 400m de altura

Filmes 
El Dorado (1966) — filme de 1966 com John Wayne
Eldorado (2016) — filme do realizador Rui Eduardo Abreu

Outros 
El Dorado (Superamigos) — personagem do desenho animado Superfriends
Cadillac Eldorado — nome de uma linha de automóveis produzidos pela montadora norte-americana Cadillac
Shopping Eldorado — shopping center localizado na zona oeste de São Paulo (Brasil)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de construções
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de veículos